Сити Оупън 2012 е 2-рото издание на Сити Оупън. Турнирът е част от категория „Международни“ на WTA Тур 2012.

Провежда се в американската столица Вашингтон от 28 юли до 5 август.

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Схема на двойки

Външни препратки 
 Схема на сингъл

WTA Тур 2012
2012